Niemcy:
 Wülknitz – dzielnica Köthen (Anhalt)
 Wülknitz – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia

Zobacz też:
 Röderaue-Wülknitz